NFL sezona 2002. je 83. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 5. rujna 2002. utakmicom između San Francisco 49ersa i New York Giantsa. Super Bowl XXXVII je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 26. siječnja 2003. u San Diegu u Kaliforniji na Qualcomm Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije Oakland Raidersi i pobjednici NFC konferencije Tampa Bay Buccaneersi. Pobijedili su Buccaneersi rezultatom 48:21 i tako osvojili svoj prvi naslov prvaka u povijesti.

Ulaskom Houston Texansa u ligu broj momčadi se povećava na 32. Njih NFL dijeli na osam divizija (četiri momčadi u svakoj diviziji, četiri divizije u svakoj konferenciji), a Texansi su pridruženi novoosnovanoj diviziji AFC Jug.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 2002.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Rich Gannon, Oakland Raiders - 4689
Najviše jarda probijanja: Ricky Williams, San Diego Chargers - 1853
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Marvin Harrison, Indianapolis Colts - 1722

U obrani 

Najviše obaranja (tackleova): Zach Thomas, Miami Dolphins - 156
Najviše obaranja quarterbacka (sackova):  Jason Taylor, Miami Dolphins - 18,5
Najviše presječenih lopti: Brian Kelly, Tampa Bay Buccaneers i Rod Woodson, Oakland Raiders - 8

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Kansas City Chiefs - 467 (29,2 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: Oakland Raiders - 389,8 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Minnesota Vikings - 156,7 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Oakland Raiders - 279,7 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Tampa Bay Buccaneers - 196 (12,3 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Tampa Bay Buccaneers - 252,8 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Pittsburgh Steelers - 85,9 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Tampa Bay Buccaneers - 155,6 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 2002. u NFL-u
NFL.com, sezona 2002.

Izvori 

2002